Гео́ргий Степа́нов:
 Степанов, Георгий Андреевич (1890—1957) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал.
 Степанов, Георгий Афанасьевич (1920—2016) — советский молдавский партийный и государственный деятель.
 Степанов, Георгий Владимирович (1919—1986) — советский лингвист.
 
 Степанов, Георгий Петрович (1924—2007) — советский и российский архитектор.
 Степанов, Георгий Сергеевич (1909—1996) — советский государственный и партийный деятель.
 Степанов, Георгий Фёдорович (1917—1987) — вице-адмирал, деятель советского Военно-морского флота.
 Степанов, Георгий Юрьевич (1922—2005) — советский и российский учёный в области механики.